Монкада ():

Топонимы:
 Монкада — муниципалитет в испанской провинции Валенсия;
 Монкада (Тарлак) — населённый пункт в филиппинской провинции Тарлак;
 Ла-Монкада — город в Мексике;
 Монкада-и-Решак — муниципалитет в испанской провинции Барселона;
 Казармы Монкада — в Сантьяго-де-Куба.

Персоналии:
 Монкада, Гильермо (1840—1895) — кубинский генерал, герой борьбы за независимость Кубы;
 Монкада, Луис (род.1977) — американский актёр гондурасского происхождения;
 Монкада, Сальвадор (род. 1944) — гондурасский врач;
  — испанский полководец и историк, губернатор Испанских Нидерландов;
 Монкада, Хесус (1941—2005) — испанский писатель;
 Монкада Тапиа, Хосе Мария (1870—1945) — президент Никарагуа в 1929—1933 годах.

Примечания